Het Dunhill Championship 2006 is een golftoernooi dat onderdeel uitmaakt van de Europese PGA Tour. Het toernooi vond plaats van 8 december tot en met 11 december 2005 op de Leopard Creek Country Club in Leopard Creek in Zuid-Afrika. Een ronde van 18 holes op de Leopard Creek Country Club heeft een par van 72 slagen. Ondanks dat de wedstrijd in 2005 plaatsvond, telde deze mee voor de Tour van 2006

Ranglijst

Externe link
 Schema Europese Tour 2006

Europese PGA Tour 2006
Golftoernooi in Zuid-Afrika
Sport in Mpumalanga